Cipro
 Agia Eirini – villaggio del distretto di Kyrenia
 Agia Eirini – villaggio del distretto di Girne
 Agia Eirini – villaggio del distretto di Nicosia

Grecia
 Agia Eirini – area abitata di Creta
 Agia Eirini – area abitata di Cefalonia
 Agia Eirinī – isola
 Gola di Agia Eirini – gola dell'isola di Creta